Il termine oblazione (dal latino oblatio = offerta; oblatus era il participio passato di obfero = offro) può riferirsi a:

Diritto 
Donazione fatta ad un comitato
Oblazione (diritto): causa di estinzione di un reato

Religione 
 Oblazione, in liturgia sinonimo di "offerta": offerta dei doni all'altare. Vi erano due tipi di oblazioni: 1) la consacrazione delle ostie da parte del sacerdote e 2) l'offerta di doni perché fossero distribuiti ai poveri
 Oblazione, nella Chiesa antica, l'offerta (oblatio), fatta dai genitori di un fanciullo a un monastero perché fosse votato al servizio di Dio sin dall'infanzia. L'istituto scomparve dopo che il concilio di Trento dispose che le professioni fatte prima dei sedici anni di età non fossero valide.  L'oblato (veniva detto in certi casi anche "converso", "donato", "devoto", o "renduto") vestiva l'abito religioso, ma non assumeva gli obblighi propri dei monaci. Per es., non professava i voti solenni o la clausura e, ritornato al secolo, poteva sposarsi
 Oblazione, cerimonia di accettazione, dopo il periodo di prova, di un aspirante oblato come tale

Note

Altri progetti